Okwi ist der Familienname folgender Personen:
 Emmanuel Okwi (* 1992), ugandischer Fußballspieler
 Simon Okwi (* 1994), ugandischer Fußballspieler